«Величне Королівство» (បទនគររាជ, Бат Ноко Риать) —  державний гімн королівства Камбоджі, також є назвою стародавнього королівства кхмерів.

Історія 

Він був заснований на мелодії і написаний Джоном Натом. Спочатку був прийнятий як гімн в 1941 році й повторно затверджений у 1947-му, за часів незалежності від Франції. У 1970 після повалення Лоном Нолом монархії і короля, був змінений і гімн. Після перемоги комуністів в 1975 на короткий час була відновлена королівська символіка. Червоні кхмери замінили частину тексту гімну фрагментом з Dap Prampi Mesa Chokchey («Славне сімнадцяте квітня»). Після того, як роялістська партія ФУНСІНПЕК перемогла на виборах 1993 року колишніх комуністів, королівський гімн був відновлений у статусі державного.

Текст гімну

Див. також 
 Герб Камбоджі
 Прапор Камбоджі

Посилання 
 Сторінка гімну 

Національні символи Камбоджі
Камбоджа
Камбоджа
Музика Камбоджі